Kabinett İnönü steht für folgende Regierungen der Türkei:
 Kabinett İnönü I
 Kabinett İnönü II 
 Kabinett İnönü III
 Kabinett İnönü IV
 Kabinett İnönü V
 Kabinett İnönü VI
 Kabinett İnönü VII
 Kabinett İnönü VIII
 Kabinett İnönü IX
 Kabinett İnönü X